Полуотворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика на две трети от разстоянието между положенията му при затворени и отворени гласни.

Шестте основни полуотворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 полуотворена предна незакръглена гласна [ɛ]
 полуотворена предна закръглена гласна [œ]
 полуотворена средна незакръглена гласна [ɜ]
 полуотворена средна закръглена гласна [ɞ]
 полуотворена задна незакръглена гласна [ʌ]
 полуотворена задна закръглена гласна [ɔ]

Бележки 

Гласни звукове